Појам Еуфросина може да се односи на:
 Еуфросина (митологија), богиња доброг расположења, радости, весеља и раздраганости у грчкој митологији
 Еуфросина (царица), византијска царица, супруга Михаила II Аморејца.
 Еуфросина Дука Каматерина, супруга Алексије III Анђела
 Еуфросина Кијевска
 Еуфросина Палеологина, супруга монголског владара Ногај кана
 Еуфросина (Теколутла), насеље у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Теколутла